Неотета (грч. νεότης = младост, персонификација младости) је римски назив за Хебу, богињу младости. Била је кћи Јупитера и Јуноне (Зевса и Хере у грчкој митологији). 
По очевом наређењу, сипа боговима нектар. У том послу ће је доцније заменити Ганимед. Кад је Херкул (грчки Херакле) доживео апотеозу, дата му је као награда за његове патње и знак помирења за Хером.

Референце 

Римски богови